Томми Ахвала (; 13 ноября 1971, Хельсинки) — финский мототриалист, 2-кратный чемпион мира по мототриалу, 5-кратный чемпион Финляндии, 2-кратный чемпион Скандинавии, чемпион Италии (1995) и США (1999) по мототриалу.

Жизнь и спортивная карьера 
Родители Томми Ахвалы работали на финском телевидении. Его отец, Юрко Ахвала, в юности немного занимался эндуро, а позже вовлёк в мотоспорт обоих сыновей — у Томми Ахвалы есть старший брат Йомми Ахвала (родился в 1966 году). Йомми Ахвала выступал в юношеских чемпионатах в 1970-х годах, но полноценную спортивную карьеру не построил.

Томми Ахвала начал практиковаться в велотриале на своём заднем дворе в возрасте 6 лет, его первым мотоциклом стал детский Fantic. В детстве Томми соревновался с братом, несмотря на разницу в возрасте, а также с соседским сыном, также выступавшем в юношеском мототриале (и завоевавшим один из юношеских титулов в Чемпионате Финляндии). Родители Томми поддерживали его увлечение; когда ему было 15 лет, и нужно было выбирать между профессиональным спортом и дальнейшим обучением в школе и университете, родители разрешили ему выбрать спорт. Интересно, что по правилам в Финляндии Ахвала мог водить только 125-кубовые мотоциклы, а в международных чемпионатах — 250-кубовые, из-за чего у него было два триальных мотоцикла для разных соревнований.

С 1986 года Ахвала принимал участие в международных соревнованиях, а в 1988 году дебютировал в Чемпионате мира. В 1989 году выиграл первый из пяти титулов в Чемпионате Финляндии, в 1992 и 1993 годах последовательно выиграл титулы в Чемпионатах мира по мототриалу на открытом пространстве и в закрытых помещениях, а в 1995-м стал первым иностранцем, выигравшим Чемпионат Италии.

В 1998 году подписал контракт с командой Gas Gas на выступления в США и выиграл национальный чемпионат США в 1999-м. После окончания карьеры (2000) стал тренером, обучая триалистов в нескольких мотоциклетных школах в США. Впоследствии эпизодически выступал в отдельных чемпионатах, в частности, выиграл свой последний, пятый титул в Чемпионате Финляндии (2005). В 2012 году выиграл Чемпионат мира по мототриалу для пилотов старше 40 лет. Впоследствии основал гоночную команду и магазин спортивного оборудования Ahvala Racing. В разное время был тесно связан с командами Fantic и Aprilia.

В 1995 году Финляндия эмитировала почтовую марку, изображающую Томми Ахвалу.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Примечания

Ссылки 
 Сайт Томми Ахвалы 
 Профиль Томми Ахвалы на сайте FIM 

Родившиеся 13 ноября
Родившиеся в 1971 году
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Финляндии
Мототриалисты